Vaulx (Alta Savoia), municipi francès a la regió de Roine-Alps
 Vaulx (Pas-de-Calais), municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais
 Vaulx-en-Velin, municipi francès del Roine
 Vaulx-Milieu, municipi francès d'Isèra
 Vaulx-Vraucourt, municipi francès de Pas-de-Calais

 Cantó de Vaulx-en-Velin, divisió administrativa al districte de Lió (departament del Roine, França)
 Notre-Dame-de-Vaulx, municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Jean-de-Vaulx, municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)